Statisticile sezonului A PFG 1976-1977.

Descriere 
La startul campionatului s-au aliniat 16 echipe ,iar câștigătoarea trofeului a fost Levski-Spartak Sofia.

Clasament

Referințe 
 Bulgaria - List of final tables (RSSSF)

Sezoane A PFG
A PFG